On Wings of Eagles steht für:

 On Wings of Eagles, Originaltitel von Auf den Schwingen des Adlers, Tatsachenroman von Ken Follett (1983)
 On Wings of Eagles, Originaltitel von Auf den Schwingen des Adlers (Miniserie), US-amerikanische Miniserie von Andrew V. McLaglen (1986) 
 Operation On Wings of Eagles, offizieller Name der Operation Magic Carpet (Jemen), Transportoperation (1949 bis 1950)